Статус посёлка () (в советский период — посёлка городского типа) в Туркмении после административно-территориальных реформ 2016 года имеют 62 населённых пункта. Из них 10 входят в Ахалский велаят, 13 — в Балканский велаят, 1 — в Дашогузский велаят, 21 — в Лебапский велаят, 17 — в Марыйский велаят.

По состоянию на 1 января 2014 года статус ПГТ имели 77 населённых пунктов. Из них 1 был подчинён городу Ашхабаду, 11 входили в Ахалский велаят, 16 — в Балканский велаят, 8 — в Дашогузский велаят, 27 — в Лебапский велаят, 14 — в Марыйский велаят.

Ниже приведён список посёлков городского типа, которые существовали или существуют на территории современной Туркмении (список неполный).

Ахалский велаят

Балканский велаят

Дашогузский велаят

Лебапский велаят

Марыйский велаят

Бывшие посёлки городского типа

Преобразованные в города

Ставшие частью города

Преобразованные в сельские населённые пункты

Примечания

Источники 
 Информационный бюллетень изменений географических названий стран-участниц СНГ

См. также 
 Города Туркмении

Туркмения